Cassia (llei), llei romana
 Cassia de suffragiis
 Cassia agraria
 Cassia Terentia frumentaria
 Cassia de Pauli triumpho
 Cassia Terentia frumentaria
 Licinia Cassia
 Cassia de senatu
 Cassia de senatu suplendo
 Via Cassia  o Via Càssia , via romana a Itàlia, que duia de Roma a Arretium per Florència i Lucca
 Cassia (gènere), gènere de plantes de la subfamília de les cesalpiniàcies
 Cassia o Cinnamomum aromaticum, un arbre d'espècia
 Comtat de Cassia, un dels comtats de l'estat d'Idaho (EUA)